Čojbalsan může být:

 Chorlogín Čojbalsan (1895–1952) – mongolský politik
 Čojbalsan (město) – město v Mongolsku